Osoby noszące nazwisko Pieczyński:
 Adam Pieczyński – dziennikarz
 Andrzej Pieczyński – aktor
 Dariusz Pieczyński – futsalista
 Krzysztof Pieczyński – aktor
 Łukasz Pieczyński – futsalista

Zobacz też 
 Pieczyńska